Treća hrvatska vaterpolska liga predstavlja četvrti rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva u sezoni 2013. Sudjelovalo je 17 klubova podijeljenih u četiri skupine.

Ljestvice

Liga Split

Liga Šibenik

Liga Rijeka

Liga Slavonija

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2012./13.
 1. B HVL 2013.
 2. HVL 2013.

Izvori 
 hvs.hr, 3.HVL Split 2013.
 hvs.hr, 3.HVL Šibenik 2013.
 hvs.hr, 3.HVL Rijeka 2013.
 hvs.hr, 3.HVL Slavonija 2013.
 makarsko-primorje.com;  "Vaterpolo, 3.HVL-JUG: Podgora do naslova bez poraza", pristupljeno 9. listopada 2013.

2013